Владимир Малыгин:
 Малыгин, Владимир Ардалионович (род. 1950) — российский дипломат.
 Малыгин, Владимир Ильич (род. 1948) — советский футболист и тренер.